Рушуха́ — село (хутор) в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Мунинский».

География 
Расположено в 7 км к северо-востоку от села Ботлих.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района